Лаптево — село в Камешковском районе Владимирской области России, входит в состав Второвского сельского поселения.

География 
Село расположено в 3 км на юг от Второво.

История 
До начала XVIII столетия Лаптево было деревней. В 1710 году на средства местного помещика стольника Ивана Перфильева Арсеньева построена была здесь деревянная церковь и освящена в 1712 году игуменом Боголюбова монастыря Сергием во имя Николая Чудотворца. В 1747 году в Лаптеве была выстроена другая деревянная теплая церковь и освящена в честь Знамения Божьей Матери. Обе эти церкви существовали до постройки в 1819 году каменной церкви. Церковь была построена в двух престолах: в настоящей во имя Николая Чудотворца, в трапезе в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. В 1882 году трапеза была расширена и в ней устроен ещё придел, посвященный имени святого великомученика Димитрия Селунского. Колокольня при церкви — каменная, построена одновременно с церковью. Приход состоял из села Лаптева и деревень: Близнина, Константиновки, Пищихина. В селе Лаптеве имелась земская народная школа.

До революции село являлось центром Лаптевской волости Владимирского уезда. В 1859 году в селе числилось 53 двора, в 1905 году — 113 дворов.

Население

Достопримечательности 
В селе Церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1819).

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир»

Населённые пункты Камешковского района